Первый дивизион 1973 () — 62-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 19 мая 1973 года и закончился 17 сентября 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1973
Исландия
1973 год в Исландии